Bintang bezeichnet:

 einen Nebenfluss des Gambias, siehe Bintang Bolong
 einen Ort am Bintang Bolong, siehe Bintang (Gambia)
 den Regierungsbezirk Pegunungan Bintang, Provinz Papua, Indonesien
 eine indonesische Insel und einen Ort (von indon. bintang „Stern“), siehe Bintang (Indonesien)
 eine indonesische Brauerei, siehe Multi Bintang Indonesia